Яхим Топол (Яхим Тополь , 4 августа 1962, Прага) — чешский писатель.

Биография 
Сын поэта, драматурга и переводчика Йосефа Топола (1935—2015), внук писателя Карела Шульца. Начинал в конце 1970-х как автор песен для андеграундной рок-группы Psí vojáci, которой руководил его брат Филип (1965—2013). В 1980-х выпускал несколько самиздатских журналов (Револьвер, 1985—1989, и др.). Из-за диссидентской деятельности отца Яхиму была закрыта дорога в университет. Сменил несколько мест работы, на короткие сроки помещался в тюрьму. Подписал диссидентскую Хартию-77.

Участвовал в бархатной революции, выпускал независимый информационный листок, впоследствии ставший либеральным еженедельником Респект.

Творчество 
С первой половины 1990-х перешёл от стихов к гротескной постмодернистской прозе. Автор нескольких романов и книг рассказов, переведённых на английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, польский, венгерский, словенский, белорусский, турецкий и др. языки.

Русские переводчики его книг — Сергей Скорвид и Инна Безрукова.

Избранные публикации

Поэзия 
 Miluju tě k zbláznění/ Люблю тебя как сумасшедший (1988, самиздат)
 V úterý bude válka/ Война начнется во вторник (1992)

Проза 
 Výlet k nádražní hale/ Экскурсия на вокзал (1994)
 Sestra/ Сестра (1994, роман, премия Эгона Хостовского, экранизирован в 2008)
 Anděl/ Ангел (1995, роман, 4 переизд., экранизирован в 2000)
 Noční práce/ Ночная работа (2001)
 Kloktat dehet/ Полоскать горло дегтем (2005, фантастический роман в жанре «альтернативной истории»)
 Zlatá hlava/ Золотая голова (2005, рассказы)
 Supermarket sovětských hrdinů/ Супермаркет советских героев (2007, рассказы)
 Chladnou zemí/ По студеной земле (2009, рассказы)

На русском языке 
 Мастерская дьявола / пер. с чешского C. Скорвида. М.: Книжники, 2019. — 176 с.

Признание 
Премия Ярослава Сейферта (2010).

Примечания

Ссылки 
 
 

Поэты Чехии
Писатели Чехии
Диссиденты Чехословакии
Писатели XXI века